Clampitt ist der Name folgender Personen:

 Amy Clampitt (1920–1994), US-amerikanische Dichterin und Schriftstellerin
 Edward A. Clampitt (1868–1919), US-amerikanischer Politiker
 Jaime Clampitt (* 1976), kanadische Boxerin
 James Clampitt (1881–1934), englischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Clampett (Begriffsklärung)